

Cinéma 

 , film britannique de Horace Ové sorti en 1976.

Théâtre 

 , pièce de théâtre de David Haig produite en 2014.

Musique

Artiste 

 MC Pressure, musicien australien membre du groupe Hilltop Hoods.
 , chanteur de reggae américain.

Chanson 

 , single de Nadia Ali sorti le  ;
 , single de  sorti le  ;

 , chanson de Belly présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Billy Joel présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en .
Pressure, chanson de Muse présente sur l'album Simulation Theory sorti en novembre 2018.

Voir aussi 

 
 Press